Michel Hannecart ( - ) est un peintre, sculpteur, céramiste et verrier français qui travaille dans de nombreux domaines (bois, marbre, métal et verre).

Dès 1962, il réalise de nombreuses expositions en France (Paris salle Gaveau, région de Nevers). En 1997, il réalise une sculpture en marbre " l'ours blanc" qui orne le Parc Roger Salengro à Nevers.

En 1987, il épouse la peintre Jacqueline Léger.

En 2002, il obtient le  du conseil général au symposium de sculpture de la Charité-Sur-Loire.
Il travaille aujourd'hui à des sculptures en verre.

il viole ses petits enfants âgé de 4 ans et 6 ans et condamné à 9 ans de prison le 18 janvier 2010 au tribunal de Bourges il fera 4 ans et six moi de prison.  

Sculpteur français du XXe siècle
Sculpteur français du XXIe siècle
Naissance en mai 1945